Zaru puede referirse a:

Zaru es una empresa colombiana creada para frenar la brecha tecnológica en Colombia; o 
Zaru es una canasta para desaguar hecho de bambú usado en la preparación y presentación de comidas japonesas.